

Мјесто 
 Небра (Унструт), градић у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт

Личности 
 Небра (фараон), египатски фараон Друге династије
 Мануел Бласко де Небра, шпански композитор из Севиље
 Хозе де Небра, шпански композитор из Куенке

Друга употреба 
 Небески диск Небра, антички бронзани диске из данашње Њемачке